KTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kittilä (Finlandia)